Die 1. Bundesliga Snooker 2005/06 war die achte Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse im Snooker. Sie begann am 10. September 2005 und endete am 7. Mai 2006.

Deutscher Meister wurde der 1. Berliner SV. Titelverteidiger PSC Kaufbeuren belegte zwei Punkte dahinter den zweiten Platz.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2005/06 bei billardligen.de

2005
Snookerveranstaltung 2005
Snookerveranstaltung 2006